Vena kan syfta på:

 Vena (musikalbum) – ett musikalbum av Coldrain från 2016

Geografi

Sverige 

 Vena socken – en socken i Småland
 Vena landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1970
 Vena församling – en församling i Smålandsbygdens kontrakt i Linköpings stift
 Vena kyrka – en kyrkobyggnad i Hultsfreds kommun
 Vena – en tätort i Hultsfreds kommun 
 Vena distrikt – ett distrikt i Hultsfreds kommun och Kalmar län 2016–